British-Eagle-Flug 802 steht für:

 British-Eagle-Flug 802 (1964), Absturz am Glungezer, Tirol
 British-Eagle-Flug 802 (1968), Absturz bei Reichertshofen, Bayern